La Palud steht für:
 La Palud, eine Ortschaft in der Gemeinde Taninges im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Louis de La Palud (zwischen 1370 und 1380–1451), römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 La Pallud
 Place de la Palud